Rutledge kan syfta på:

 Rutledge, Georgia
 Rutledge, Minnesota
 Rutledge, Pennsylvania
 Rutledge, Tennessee
 Ben Rutledge
 Edward Rutledge
 John Rutledge